Peerdsbos (Antwerpen) - natuurgebied in Schoten bij Antwerpen
 Peertsbos (Herentals) - natuurgebied bij Herentals